Cornelis van Scheltinga (1743-1812) - Nederlands bestuurder
 Cornelis van Scheltinga (1718-1775) - Nederlands bestuurder
 Cornelis Scheltinga van Heemstra - Nederlands politicus en militair